Ранчо Верде има више значења:

 Ранчо Верде (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Верде, Тласкала Дос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Верде (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Верде (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ранчо Верде (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Верде (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Верде (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Верде, Ла Ескондида (Матаморос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Верде (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Верде (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Верде (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Верде (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Верде (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Верде (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Верде, Гранха (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Верде (Истапалука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Верде (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ранчо Верде (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчо Верде (Сијенега де Флорес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчо Верде (Асунсион Ночистлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Верде (Палмар де Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Верде (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Верде (Малтрата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Верде (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику